Wyniki Grand Prix Szwecji 2007, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2007.

Zawody o Grand Prix Szwecji rozgrywane są po raz 13.; na Smedstadium po raz trzeci.

Ceny biletów

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełnił Fredrik Lindgren z dziką kartą oraz Jonas Davidsson i Eric Andersson (tzw. rezerwy toru). 15 maja 2007 w Genewie dokonano losowania numerów startowych (w nawiasie numery stałe):

 (14) Rune Holta (Polska)
 (9) Jarosław Hampel (Polska)
 (4) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (12) Bjarne Pedersen (Dania)
 (6) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (13) Wiesław Jaguś (Polska)
 (11) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (15) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (3) Nicki Pedersen (Dania)
 (2) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (8) Tomasz Gollob (Polska)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (16) Fredrik Lindgren (Szwecja)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (7) Matej Žagar (Słowenia)
 (17) Jonas Davidsson (Szwecja)
 (18) Eric Andersson (Szwecja)

Wiesław Jaguś oraz Eric Andersson w sezonie 2007 reprezentują barwy miejscowej Smedarny Eskilstuna.

Wyniki 
W żółtym plastronie wystąpił Nicki Pedersen - lider klasyfikacji przejściowej po dwóch rundach.

Bieg po biegu 
 Holta, Jonsson, Hampel, B.Pedersen
 Andersen, Nicholls, Harris, Jaguś
 Hancock, Crump, Gollob, N.Pedersen
 Adams, Lindgren, Zagar, Lindbaeck
 N.Pedersen, Andersen, Holta, Lindbaeck
 Jaguś, Lindgren, Hancock, Hampel
 Adams, Crump, Jonsson, Nicholls
 Zagar, Harris, Gollob, B.Pedersen
 Jaguś, Zagar, Holta, Crump
 Andersen, Adams, Gollob, Hampel
 N.Pedersen, Lindgren, Harris, Jonsson
 Hancock, B.Pedersen, Lindbaeck, Nicholls
 Lindgren, Gollob, Holta, Nicholls
 Hampel, Harris, Lindbaeck, Crump (u)
 Andersen, Hancock, Zagar, Jonsson
 Adams, Davidsson (za Jagusia), B.Pedersen, Jaguś (u/-), N.Pedersen (w/su)
 Holta, Harris, Adams, Hancock
 N.Pedersen, Nicholls, Hampel, Zagar
 Gollob, Jonsson, Lindbaeck, Andersson (za Jagusia)
 Davidsson (za Crumpa), Andersen, Lindgren, B.Pedersen
 Półfinały:
 Andersen, N.Pedersen, Gollob, Holta
 Adams, Lindgren, Harris, Hancock
 Finał:
 Adams (6), Andersen (4), Lindgren (2), N.Pedersen (0)

Opis 

Australijczyk Leigh Adams wygrał turniej o Wielką Nagrodę Szwecji i jest to jego czwarte zwycięstwo (ostatnio w Sztokholmie w 2004). Na podium stanęli także Duńczyk Hans Andersen i jadący z dziką kartą Szwed Fredrik Lindgren.

Polacy zaliczyli lepszy występ w zawodach niż przed dwoma tygodniami we Wrocławiu: Rune Holta (Norweg jadący z polską flagą) był szósty, Tomasz Gollob siódmy. Pozostała dwójka niezakwalifikowana się półfinałów: Wiesław Jaguś i Jarosław Hampel zajęli miejsca kolejno dziesiąte i jedenaste.

Zawody obfitowały w dużo wyprzedzeń, a walka o punkty trwała do ostatnich metrów. Nie obyło się bez groźnych wypadków: trzech zawodników z czołowej ósemki w klasyfikacji przejściowej zakończyło zawody z kontuzjami.

Trzeci bieg zakończył się sensacyjnym wynikiem, bowiem ostatni do mety dojechał lider klasyfikacji Duńczyk Nicki Pedersen (dotychczas w czternastu biegach tylko raz przyjechał do mety na drugiej pozycji - po przegranej ze Słoweńcem Matejem Žagarem). Jednak zawodnicy w tym biegu jechali w minimalnych odstępach i co łuk zamieniali się na pozycjach. Podobny przebieg miał wyścig 10 - ponownie z udziałem Golloba, który ponownie zdobywa zaledwie jeden punkt po tym, jak na ostatniej prostej wyprzedził go Brytyjczyk Chris Harris.

W czternastym biegu, kiedy to prowadził Jarosław Hampel, jadącemu na drugiej pozycji Australijczykowi Jasonowi Crumpowi na wyjściu z drugiego łuku pierwszego okrążenia podniosło motocykl i upadł - zdawałoby się - niegroźnie. Obrońca tytułu Crump szybko podniósł się, zniósł motocykl na murawę i bieg nie został przerwany. Jak się potem okazało, Crump z podejrzeniem złamania barku został odwieziony do szpitala i musiał wycofać się z zawodów.

Już dwa biegi później (w 16.) ze startu najlepiej wystartował Jaguś. Z toru wewnętrznego ruszał Nicki Pedersen, który chcąc maksymalnie skrócić sobie tor jazdy zahaczył o krawężnik i na środku pierwszego łuku stracił panowanie i uderzył od tyłu w niczego niespodziewającego się Polaka. Jaguś "przeleciał" przed motocykl, a Nicki Pedersen wraz ze swoim motocyklem w kierunku wewnętrznej bandy. Jadący po szerokiej jego rodak Bjarne Pedersen uderzył w motocykl Nickiego. Sędzia (Polak Wojciech Grodzki) wykluczył N. Pedersena, a szwedzki lekarz zawodów uznał za niezdolnego do jazdy w następnych biegach Polaka. Team Wiesława Jagusia interweniował w tej sprawie u dyrektora cyklu (Duńczyka Ole Olsena), jednak Grodzki nie mógł dopuścić do startu Jagusia wbrew woli lekarza. Ostatecznie u Jagusia stwierdzono złamany pały palec oraz wstrząs mózgu. Wiesław Jaguś następnego dnia nie wystąpił w meczu polskiej Ekstraligi (jako ZZ; zwolnienie ponad dziewięciodniowe).

W wywiadzie udzielonemu polskiemu Canal+, Tomasz Gollob przyznał, że "jedynym zawodnikiem, który powinien został wykluczonym do końca zawodów jest Nicki Pedersen". Faktem jest, że Pedersen do końca dnia zmagał się z bólem ramienia i po następnym biegu (zwycięstwo w wyścigu 18.) złapał się za swoje ramię, a kamery telewizyjne wychwyciły grymas bólu podczas odpoczynku w boksie. Pedersen dokończył zawody, lecz następnego dnia nie przyjechał do Polski na ligowy mecz Marmy Polskie Folie Rzeszów.

Po pierwszym półfinale (bieg 21) Nicki Pedersen okazywał swoje niezadowolenie w stosunku do Tomasza Gollob, który jego zdanie nie fair zajechał mu drogę jazdy (w trakcie wyprzedzania Polaka, Duńczyk zachował się podobnie).

W 19. biegu Eric Andersson (zastępując Jagusia) zadebiutował w Grand Prix.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2007

Bibliografia 
 Z kartek kalendarza: Wyniki Grand Prix Szwecji 2007

Szwecja
2007
2007 w Szwecji